Acilius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1817. Acilius ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Acilius